Le calendrier impérial est un calendrier fictionnel relatif aux évènements se déroulant dans l'univers de Dune tels que racontés dans les romans du cycle de Dune de l'écrivain Frank Herbert.

La date d'origine du calendrier démarre à la création de la Guilde spatiale. Les évènements racontés dans Dune prennent place au XI millénaire après la Guilde (le roman commence en ). 
Paul « Muad'dib » Atréides reprend le contrôle de la planète Arrakis (Dune) en  lorsqu’il devient Empereur, après l’abdication de Shaddam IV Corrino qu'il vient de déposer.

D’après The Dune Encyclopedia (1984), la première utilisation des armes atomiques « dans un conflit interprovincial » sur la planète Terra (la Terre) remonterait à  avant la Guilde. Cela placerait les évènements du roman en  de notre ère.

Ce calendrier s'appuie sur l'ouvrage The Dune Encyclopedia écrit par Willis McNelly en 1984. Bien que Frank Herbert en ait écrit la préface, les articles n'en sont pas moins apocryphes et les informations diffèrent de l'histoire de Dune reprise par le fils d’Herbert, Brian Herbert et de son coauteur Kevin J. Anderson.

Les grandes dates de Dune

Avant la Guilde 
  -  : premières civilisations sur Terra.
  : premier Empire, celui d’Alexandre.
  -  : Empire romain.
  : année zéro du calendrier chrétien ( : la Crucifixion).
  : la capitale de l’Empire romain est transférée de Rome à Constantinople.
  : la découverte d’un nouveau continent permet le rayonnement du Royaume d’Espagne, avec Madrid comme capitale de son « Empire ».
  : une victoire navale permet à l’Angleterre de devenir l’Empire britannique, avec Londres comme capitale.
  : l'utilisation de l'arme atomique permet à Washington d’accueillir le siège impérial.
  -  : première Diaspora : colonisation du système solaire.
  : Cérès accueille le siège impérial après la chute d'un astéroïde sur Terra.
  : l’Empire des Dix Mondes.
  : l’Empire des Mille Mondes. L'étendue de l’Empire résulte en fait de son éclatement.
  -  : l’Âge des Dix Mille Empereurs.
  -  : les guerres de Réunification.
  : Ladislas le Grand devint Empereur de l’« Empire des Dix Mille Mondes ».
  : la peste de la Silicone : les machines périssent en masse.
  -  : le retour des machines.
 700 : premiers pogroms anti-machines.
 260 : naissance de Tio Holtzman, inventeur de l’effet Holtzman qui permet les communications interstellaires, la mise au point du bouclier défensif et la suspension-nullification autorisant des voyages interstellaires très rapides.
 201-108 : le Jihad Butlérien.
 88 : la bataille de Corrin.
 86 : fondation de la Maison Atréides qui a aidé la Maison Corrino lors de la bataille de Corrin.
 84 : premier voyage hyperspatial grâce à l’Épice.
 0 : création de la Guilde spatiale.

Après la Guilde 
 390 : la planète-prison Salusa Secundus devient le centre d’entraînement des Sardaukars.
  : création de l’ordre des Mentats.
  : les Corrinos installent le siège impérial sur Kaitain.
  : premiers Danseurs-Visages du Bene Tleilax à la cour de Corrin XIV.
  : les Atréides se voient confier le fief de Caladan.
  : naissance de Leto Atréides.
  : naissance de Dame Jessica.
  : naissance de Duncan Idaho.
  : naissance de Paul Atréides.
  : la planète Arrakis est confiée aux Atréides par l'empereur Shaddam IV. Leto  est tué lors de l’attaque-surprise des Sardaukars et des Harkonnen sur Arrakis. Paul et Jessica se réfugient auprès des Fremen. Naissance d'Alia Atréides. Paul devient « Muad'Dib » et épouse Chani, fille de Liet Kynes.
  : Paul reprend le contrôle d’Arrakis au cours de la bataille d’Arrakeen. Shaddam IV abdique et Paul  épouse sa fille, la princesse Irulan, devenant Empereur.
  -  : le Jihad (guerre sainte) de Paul qui ravage la galaxie. Affirmation du pouvoir politique et militaire de l’empereur, qui devient un mythe de son vivant, vénéré dans tout l'empire.
  : naissance des jumeaux Leto II et Ghanima, enfants de Paul et Chani. Apparition du premier ghola (clone) de Duncan Idaho (nommé Hayt), offert par la Guilde à l'empereur. Mort de Chani. Paul, devenu aveugle à la suite d'un attentat, part dans le désert. Sa sœur Alia devient régente de l'empire jusqu’à la majorité des jumeaux.
  : assassinat de Paul Muad'Dib, revenu du désert comme le Prêcheur. Leto II contraint sa tante Alia à se suicider et monte sur le trône. Il épouse sa sœur Ghanima et lui donne pour concubin Harq Al Ada (Farad'n Corrino). Durant son règne, Leto II commande au Bene Tleilax de nombreux gholas successifs de Duncan Idaho, crée un programme génétique concurrent du Bene Gesserit et achève sa transition physique en créature vermiforme, à l’image des vers des sables de Dune, qui disparaissent. Possédant les dernières réserves de Mélange (l’Épice) de l'empire, il s'en sert pour maintenir son pouvoir, notamment sur la Guilde.
  : l’empereur-dieu Leto II pratique le rituel du Siaynoq (le partage) avec ses Truitesses.
  : suppression de l’ordre des Mentats par l’empereur-dieu Leto II. L’empereur-dieu fait condamner au bûcher des historiens (avec leurs œuvres) qu'il accuse de déformer la vérité historique. La « Paix de Leto » (stagnation dans tout l’empire) se poursuit.
  : attentat contre Leto II (perpétré par Siona Atréides et un ghola de Duncan Idaho) qui trouve la mort (avec sa future épouse Hwi Noree et son majordome Moneo, le père de Siona). Début de la Grande Famine, la Grande Dispersion et essor du Sentier d'Or. Leto II est vénéré comme le Dieu fractionné.
  : naissance de Miles Teg, futur Bashar mentat affilié au Bene Gesserit dont il deviendra le Bashar suprême.
  : naissance du  ghola de Duncan Idaho commandé par le Bene Gesserit au Bene Tleilax après l’assassinat des précédents ; confié à la garde de Miles Teg sur Gammu (anc. Giedi Prime).

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
  Willis McNelly, The Dune Encyclopedia, Berkley, 1984, 526 p.

Article connexe 
 Univers de Dune

Lexique de Dune
Calendrier de fiction